Эливелтон Рибейро Дантас (; 2 января 1992, Крузейру-ду-Уэсти, Парана, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Империал».

В 2014 году стал игроком литовского клуба «Экранас». В 2015—2017 годах выступал за «Жальгирис», двукратный чемпион (2015, 2016) и призёр чемпионата Литвы, обладатель Кубка Литвы.

В 2018 году подписал контракт с клубом «Маккаби» Петах-Тиква, за который провел 13 матча в чемпионате Израиля. Во второй половине 2018 года играл в Латвии за РФШ. В начале 2019 года перешёл в казахстанский клуб «Тараз». С марта 2020 года — игрок клуба «Согдиана».

В августе 2020 года вернулся в Литву и стал игроком «Паневежиса».

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Паневежис»